Maria von Spanien ist der Name folgender Personen:

 Maria von Spanien (1482–1517), Tochter von König Ferdinand II. und Isabella I., Ehefrau von König Emanuel I.
 Maria von Portugal (1527–1545), Tochter von König Johann III., Ehefrau von König Philipp II.
 Maria von Spanien (1528–1603), Tochter von Kaiser Karl V., Ehefrau von Kaiser Maximilian II.
 Maria Anna von Spanien (1606–1646), Tochter von König Philipp III., Ehefrau von Kaiser Ferdinand III.
 Maria Anna von Österreich (1634–1696), Regentin von Spanien, Tochter von Kaiser Ferdinand III., Ehefrau von König Philipp IV.
 Maria Anna von der Pfalz (1667–1740), Tochter von Kurfürst Philipp Wilhelm, Ehefrau von König Karl II.
 Maria Anna Viktoria von Spanien (1718–1781), Tochter von König Philipp V., Ehefrau von König Joseph I.
 Maria Christina von Österreich (1858–1929), Regentin von Spanien, Tochter von Karl Ferdinand von Österreich-Teschen, Ehefrau von König Alfons XII.
 Maria Christina von Bourbon (1911–1996), Tochter von König Alfons XIII., Ehefrau von Enrico Eugenio Marone-Cinzano
 Maria Isabel von Spanien (spanisch María Isabel de Borbón; 1789–1848), Tochter von König Karl IV., Ehefrau von König Franz I.
 Maria Ludovica von Spanien (1745–1792), Tochter von König Karl III., Ehefrau von Kaiser Leopold II.
 Maria Luisa von Spanien (1782–1824), Regentin von Etrurien, Tochter von König Karl IV., Ehefrau von König Ludwig von Etrurien 
 Maria Luisa von Spanien (1832–1897), Tochter von König Ferdinand VII., Ehefrau von Herzog Antoine d’Orléans
 Maria Teresa von Spanien (1638–1683), Tochter von König Philipp IV., Ehefrau von König Ludwig XIV.
 Maria Theresia von Spanien (1726–1746), Tochter von König Philipp V., Ehefrau von Dauphin Louis Ferdinand de Bourbon
 Maria Theresia von Spanien (1882–1912), Tochter von König Alfons XII., Ehefrau von Ferdinand Maria von Bayern